Vill ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Vill (Innsbruck), Ortschaft der Stadtgemeinde Innsbruck, Nordtirol
 Vill (Neumarkt), Fraktion der Gemeinde Neumarkt, Südtirol
 Vill (Rodeneck), Fraktion der Gemeinde Rodeneck, Südtirol

Vill ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Vill (* 1951), deutscher Jurist
 Susanne Vill (* 1947), deutsche Musik- und Theaterwissenschaftlerin